Gluma är ett släkte av tvåvingar. Gluma ingår i familjen tångflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tångflugor
Gluma